El término Erlinsbach puede referirse a:

 Erlinsbach (Argovia) comuna suiza del cantón de Argovia.
 Erlinsbach (Soleura) comuna suiza del cantón de Soleura, resultado de la fusión el 1 de enero de 2006 de las comunas de Niedererlinsbach y Obererlinsdach.